Расточье — холмистая гряда на Украине и в Польше.
 Расточье —  природный заповедник в Львовской области.